Cláudia Carceroni-Saintagne (Belo Horizonte, 1962. november 8. –) brazil országúti kerékpárversenyző. Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon egyéni mezőnyversenyben a 48. helyen végzett. Nyolc évvel később szintén egyéni mezőnyversenyben 44. lett.

Források 

1962-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil nők
Brazil kerékpárosok
Brazil olimpikonok
Élő személyek